Сербинович — фамилия:

 Сербинович, Иван Александрович — Георгиевский кавалер (9 ноября 1915), прапорщик 310-го пехотного Шацкого полка.
 Сербинович, Константин Степанович (1797—1874) — русский литератор, переводчик, мемуарист; почётный член Петербургской Академии Наук (1841); тайный советник.
 Сербинович, Осип Васильевич — Георгиевский кавалер (майор; № 5838; 1 декабря 1838 — выслуга).

См. также 
 Сербин